Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones est un film de George Lucas sorti en 2002. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones, la novélisation du film écrite par R. A. Salvatore ;
 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones est le nom de la bande originale du film ;
 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones est le nom de l'adaptation en jeu vidéo du film.